Мари́я Екатери́на Па́рмская (; , Парма — , Сассуоло) — член герцогского дома Фарнезе, герцогиня Моденская в качестве первой жены герцога Модены и Реджо ФранческоI. Некоторые источники называют её просто Мария Фарнезе.

Биография 
Рожденная в Парме в семье герцога РануччоI и его жены Маргариты Альдобрандини, она была шестым ребёнком супругов и второй дочерью.

Её старший брат Одоардо Фарнезе позднее стал герцогом Пармским. Её мать Маргарита Альдобрандини — дочь Олимпии Альдобрандини (которая, в свою очередь, происходила из римского рода Альдобрандини и была единственной наследницей семейного состояния).

Она была претенденткой на руку английского короля КарлаII, но матримониальным планам не суждено было осуществиться, так как КарлII женился на португальской инфанте Екатерине.

Мария Екатерина обручилась с ФранческоI, герцогом Модены, сыном скончавшегося Альфонсо III д’Эсте и принцессы Изабеллы Савойской. Вышла замуж за Франческо 11 января 1631 года в Парме. В браке родились девять детей, трое из которых имели потомство.

Герцогиня умерла в июле 1646 года в герцогском дворце в Сассуоло (летней резиденции герцогов Модены), во время родов.

Её племянник РануччоII поочередно женился на двух дочерях Марии Екатерины: на Изабелле в 1664 году и на Марии в 1668. Избелла скончалась во время родов, как и её мать.

Муж Марии Екатерины ФранческоI женился снова. Сначала на её сестре Виктории Фарнезе в 1648 году, а затем на Лукреции Барберини, которая стала матерью Ринальдо д’Эсте, герцога Модены и Реджо.

Потомство 
 Альфонсо д’Эсте, наследный принц Модены (1632) — умер в младенчестве;
 Альфонсо IV д’Эсте, герцог Модены (2 февраля 1634 — 16 июля 1662) женился на Лауре Мартиноцци и имел потомство;
 Изабелла д’Эсте (3 октября 1635 — 21 августа 1666) вышла замуж за РануччоII, бабушка Королевы Испании Изабеллы Фарнезе;
 Леонора д’Эсте (1639—1640) умерла в младенчестве;
 Тедальт д’Эсте (1640—1643) умер в детстве;
 Альмериго д’Эсте (8 мая 1641 — 14 ноября 1660) умер холостым;
 Элеонора д’Эсте (1643 — 24 февраля 1722) умерла незамужней;
 Мария д’Эсте (8 декабря 1644 — 20 августа 1684) вышла замуж за РануччоII и имела потомство;
 Тедальт д’Эсте (1646) умер в младенчестве.

Официальные титулы 
 18 февраля 1615 — 11 января 1631: её высочество Мария Екатерина Фарнезе, принцесса Пармская
 11 января 1631 — 25 июля 1646: её высочество герцогиня Модены

Генеалогия

Литература 
 Лео ван де Пас. «Мария Екатерина Фарнезе».
 Мидделтон Ноулз, Уильям Эдгар. «Лоренцо Магалотти при дворе КарлаII».

Умершие при родах
Герцогини Модены и Реджо
Фарнезе